Suchodrew steht für:

 Suchodrew (Fluss), ein Fluss im Flusssystem der Wolga

Suchodrew ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Suchodrew (* 1953), deutsche bildende Künstlerin
 Wiktor Michailowitsch Suchodrew (1932–2014), sowjetischer bzw. russischer Dolmetscher